Otto Rüdiger ist der Name folgender Personen:

* Otto Rüdiger (Historiker) (1845–1904), deutscher Historiker, Lehrer und Schriftsteller
 Otto Rüdiger (Politiker) (1885–1976), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Rüdiger (Physiker) (1913–1998), deutscher Physiker und Hochschullehrer